Las siglas OPL, pueden aludir a:

La Biblioteca Pública de Ottawa.
La Biblioteca Pública de Oakland.
Open Publication License, un tipo de contenido abierto.
La Organización del Pueblo en Lucha, un partido político de Haití.

Siglas